Ферретти — итальянская фамилия. Известные носители:

 Ферретти, Габриэле (1795—1860) — итальянский куриальный кардинал.
 Ферретти, Данте (род. 1943) — итальянский художник по костюмам, художник-постановщик и арт-директор.
 Ферретти, Джованни Доменико (1692—1768) — итальянский художник
 Ферретти, Рикардо (род. 1954) — бразильский футболист и тренер.
 Ферретти, Эмилио (1489—1552) — итальянский и французский юрист.
 Ферретти, Якопо (1784—1852) — итальянский поэт и либреттист.